Jajo o Jajó puede hacer referencia a:

 Jajó, parroquia civil de Venezuela;
 Bedrich Jajó, cuya abreviatura botánica es Jajó;
 Chenopodium album, también conocido como jajo rastrero;
 Polygonum aviculare, también conocido como jajo rastrero;
 Solanum nigrum, también conocido como jajo borriquero, jajo caballar o jajo rastrero.